Владимир Гайкович:
 Гайкович, Владимир Альбертович (1900—1997) — советский архитектор, градостроитель.
 Гайкович, Владимир Юрьевич (1967—2015) — российский предприниматель, сооснователь и гендиректор компании «Информзащита» (2000—2011), гендиректор компании «Андэк» (2012—2015).